The Disaster Artist (książka)
 The Disaster Artist (film)